Павел Ермолин:
 Ермолин, Павел Андреевич (1897—1974) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Ермолин, Павел Иванович (1884—1938) — русский и советский военный деятель, комбриг.